El burócrata de los Seis Millones de Dólares es el séptimo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 18 de julio del 2012 y transmitida en FOX el 28 de abril del 2013. El episodio fue escrito por Ken Keeler y dirigida por Peter Avanzino.

Sinopsis 

Hermes inicia las revisiones de desempeño para que pueda librar a Planet Express de su peor empleado, en gran medida lo que implica que este será Zoidberg. Sin embargo, al término de la revisión, Hermes determina que es él mismo el empleado con peor desempeño, puesto que pasa demasiado tiempo en las revisiones de desempeño. Se dispara a sí mismo el sello de renuncia y pide a la burocracia central que lo sustituya con un robot simple pero eficiente para manejar las tareas básicas de la contabilidad de Planet Express.

Hermes comienza a sentirse inútil como un ser humano. Para animarlo, LaBarbara le sirve Curry de cabra, que es tan picante que una gota de la salsa se funde a través de la mesa y el suelo, llegando finalmente al Infierno Robot donde le cae al Diablo Robot en la cabeza. La inutilidad de Hermes se ve agravado por el hecho de que él y su esposa LaBarbara son atacados por el psicótico robot llamado Roberto y finalmente salvado por el robot policía el oficial URL. Después de que Roberto es ejecutado en la silla eletromagnetica, Hermes va a una tienda de mercado negro a cargo de Yuri donde obtiene una actualización de robótica a partir de piezas de robots utilizados. Él encuentra la actualización que lo ayuda a mejorar su vida, y comienza a volver a la tienda con frecuencia, mejorando su cuerpo humano cada vez más a pesar de las promesas hacia LaBarbara y su hijo Dwight de que iba a parar. Finalmente, se ha sustituido todas sus partes del cuerpo humano, excepto el cerebro, y demuestra que es más valioso que el simple robot que se puso en su lugar. Él es llevado de nuevo a bordo como parte de la tripulación de Planet Express. La tripulación más tarde se entera de que Zoidberg había estado recibiendo partes humanas en desuso de Hermes y ha cosido a su cuerpo una copia de seguridad para su uso como un muñeco de ventrílocuo llamado Pequeño Hermes.

Hermes siente que necesita para llevar a cabo la última actualización, mediante la sustitución de su cerebro con un cerebro robot. Cuando Yuri no quiere hacer el trasplante de cerebro, Hermes le pide ayuda al Profesor Farnsworth, y éste a su vez le pide Bender saquear una tumba en el Cementerio de Robots para sacarle una tarjeta o cerebro robot. Sin saberlo ellos le quitan el cerebro robótico a Roberto. Para que el procedimiento funcione, Hermes bloquea LaBarbara, Dwight, y el equipo de Planet Express en el laboratorio hasta que el profesor Farnsworth completa el trasplante. LaBarbara y amigos de Hermes tratan de convencerlo de que deje esto. Lamentablemente todavía acuerda continuar con el implante. Con la negativa del profesor, Zoidberg se compromete a completar la operación utilizando el cuerpo humano de Hermes para ayudarlo cuando él y Hermes cantar una parodia de "Monster Mash". Después de la eliminación del cerebro y ponerlo en Little Hermes, Hermes vuelve a la vida en su cuerpo original y se da cuenta de que ha renunciado a su humanidad para la persecución sin sentido de perfeccionismo. La tripulación más tarde se entera de que después del trasplante la tarjeta del procesador es la de Roberto (cuya tarjeta de procesador se ha instalado en el robot Hermes) como Roberto da nueva forma a la cabeza. Aún queriendo comer Hermes piel, Roberto utiliza el nuevo cuerpo del robot para extraer un pedazo de Hermes 'piel de su antebrazo, pero se da cuenta demasiado tarde que no puede comer debido a lo muy condimentado con curry. El nuevo cuerpo de Roberto entonces comienza a derretirse rápidamente, salvando de esta manera a la tripulación. Hermes termina agradeciendo Dr. Zoidberg el hecho de haberlo salvado, el Dr. Zoidberg baila y canta saliendo del laboratorio.

Episodios

Referencias culturales 

 El título de este episodio es una parodia del exitoso programa de televisión de los setenta El Hombre de Seis Millones de Dólares.

 Cuando Hermes muestra su nuevo brazo a su mujer en la cama, se le ve leyendo "The Invisible Mon", otra parodia del título, del libro El hombre invisible.

 El título de apertura puede referirse a los puntos de la tarjeta de crédito, millas aéreas, o premios similares créditos membresía.

 La canción cantada por Zoidberg durante la operación de Hermes es una parodia de "Monster Mash".

 Paradoja de Teseo, un problema filosófico en que se basa la transformación de Hermes.

Recepción 

El AV Club disfrutó del episodio y dio una A-.

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012